Шалом Бен-Хорин (, имя при рождении Фриц Розенталь; 20 июля 1913, Мюнхен, королевство Бавария — 7 мая 1999, Иерусалим, Израиль) — писатель, журналист, теолог, внёсший вклад в создание диалога и развитие иудейско-христианских отношений.

Биография 
Шалом Бен-Хорин окончил школу в 1931 году и поступил в Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана. Там он до 1934 года изучал германистику и теологию.

В 1935 году Бен-Хорин репатриировался  в Палестину, где проработал журналистом до 1970 года. Организовал первую реформистскую общину в Иерусалиме в 1958 году, а также участвовал в создании комитета «Евреи и христиане» в протестантской церкви Германии три года спустя.

С 1970 по 1987 годы преподавал в университетах Иерусалима, Тюбингена и Мюнхена. Альма-матер наградила Бен-Хорина почётным профессорским титулом. Кроме того, Бен-Хорин являлся одним из основателей союза немецкоязычных писателей Израиля.

Награды 
 1959 — Премия Лео Бека (:de:Leo-Baeck-Preis).
 1961 — Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (Офицерский крест).
 1975 — Премия доктора Леопольда Лукаса (:de:Dr.-Leopold-Lucas-Preis).
 1982 — Медаль Бубера — Розенцвейга (:de:Buber-Rosenzweig-Medaille).
 1983 — Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (Командорский крест).
 1986 — Баварский орден «За заслуги».
 1993 — Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (Большой офицерский крест).

Литература

Примечания

Ссылки 
 Бер-Хорин в немецкой национальной библиотеке
 «Shalom Ben-Chorin», hagalil.com 

Деятели еврейских общественных организаций
Журналисты по алфавиту
Журналисты подмандатной Палестины
Журналисты Израиля
Немецкие поэты
Немецкие писатели
Писатели подмандатной Палестины
Писатели Израиля
Писатели по алфавиту
Выпускники Мюнхенского университета
Кавалеры Баварского ордена «За заслуги»